Мельниковское сельское поселение

Ленинградская область 

Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района, административно-территориальная единица и муниципальное образование

Удмуртия 

Муниципальное образование «Мельниковское» Можгинского района, упразднено в 2021 году